Mieczysław Kaczanowski (1877-1936) – prawnik, urzędnik
 Mieczysław Kaczanowski – piłkarz, trener
 Mieczysław Kaczanowski (1934-2019) – dziennikarz, działacz opozycji w okresie PRL